Az Arirang koreai népdal. A szó utalhat még az alábbiakra:

Filmek
 Arirang, 1926-os film
 Arirang, 1954-es film
 Arirang, 1968-as film
 Arirang, 2003-as film
 Arirang, 2011-es film

Fesztivál
 Arirang fesztivál, Észak-Korea

Technológia
 Arirang-1, dél-koreai műhold
 Arirang-2, dél-koreai műhold
 Arirang, okostelefon